Маргарет Мэри Бекетт (дев. Джексон; ; ) — британский государственный деятель, депутат Палаты общин с 1974 по 1979 и с 1983 года, заместитель председателя Лейбористской партии с 18 июля 1992 по 21 июля 1994 года. После смерти лидера партии Джона Смита исполняла обязанности лидера лейбористов с 12 мая 1994 по 21 июля 1994 года.

Биография 
После победы лейбористов на выборах в 1997 году, Беккет вошла в Кабинет министров, возглавляемый Тони Блэром, и 2 мая 1997 года заняла должность председателя Совета по торговле. 27 июля 1998 года была назначена лидером Палаты общин, а с 8 июня 2001 года — государственным секретарем по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Министром иностранных дел Маргарет стала 5 мая 2006 года, — впервые в истории Великобритании на этот пост заступила женщина.

После отставки Тони Блэра 27 июня 2007 года, Беккет более чем на год вышла из кабинета. Вновь войдя в кабинет, на этот раз Гордона Брауна, 3 октября 2008 года Маргарет стала министром жилищного строительства и планирования, но 5 июня 2009 года её на этом посту сменил Джон Хили.

В Палате общин 55-созыва (с 2010 года), Маргарет Беккет остаётся одним из самых опытных депутатов, в течение более чем десяти лет проработавшим в правительстве страны.

Примечания

Ссылки 
 Профиль достопочтенной Маргарет Беккет на официальном сайте Палаты общин
 

Министры сельского хозяйства Великобритании
Министры торговли Великобритании
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Министры иностранных дел Великобритании
Кабинет Тони Блэра
Лорды-председатели Совета
Члены Тайного совета Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (1974—1979)
Члены парламента Соединённого Королевства (1983—1987)
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Члены парламента Соединённого Королевства (1992—1997)
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)
Члены парламента Соединённого Королевства (2001—2005)
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Женщины-политики Великобритании
Политики XX века
Политики XXI века